Ostreola är ett släkte av mollusker. Ostreola ingår i familjen Mytilinidiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ostreola